Les Mains d'Orlac (roman), een boek uit 1920 van de Franse schrijver Maurice Renard

Hierop gebaseerde films:
Orlacs Hände, ook bekend als The Hands of Orlac, een Oostenrijkse film uit 1924 van Robert Wiene
Mad Love (1935), ook bekend als The Hands of Orlac, een Amerikaanse film uit 1935 van Karl Freund
The Hands of Orlac (1960), een Brits-Franse film uit 1960 van Edmond T. Gréville